Знак, или символ валюты — краткое обозначение названия денежной единицы. Это может быть буква, буквосочетание, иероглиф, слог, другие варианты графических сокращений, аббревиатур (в том числе в виде буквенные коды), условных буквенных обозначений, небуквенных графических средств, специальных знаков (символов), а также их комбинации. Знаком валюты может являться даже запись целого слова.

Также «знак (символ) валюты» () — название конкретной графемы стандарта «Юникод» , которая иногда используется в качестве эмблемы всей группы подобных символов.

«Символы валют» () — название группы типографских знаков в стандарте «Юникод», расположенной в диапазоне 20A0-20CF и включающей некоторые краткие представления валют. Вместе с теми знаками, которые по ряду причин были отнесены к другим группам стандарта, они образуют категорию «Символ валюты» (), в которую на момент публикации 8-й версии стандарта было включено 53 графемы (без учёта античных символов), хотя в действительности знаков валют существенно больше.

Часто знаки валют не являются уникальными, один и тот же символ служит для представления нескольких валют. В то же время у некоторых денежных единиц вообще нет специфических символов, и для их обозначения используются простые сокращения. Необходимо, наконец, иметь в виду, что варианты краткой записи наименований валют могут различаться в зависимости от языка и страны. Иными словами, знаки валют не могут быть использованы в тех случаях, когда требуется точная идентификация той или иной денежной единицы. Их основная область применения — неспециализированные тексты. В специальных текстах рекомендуется использовать трёхбуквенные коды валют стандарта ISO 4217.

Определение понятия «знаки валют»

Знак и символ 
Несмотря на то, что значения слов «знак» и «символ» во многих случаях отличны или имеют разные оттенки, понятия «знак валюты» и «символ валюты» совершенно идентичны. Так, в п. 2.1 ст. 4 Закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», которому делегированы полномочия по утверждению символа российского рубля, используется термин «графическое обозначение рубля в виде знака». О «графическом знаке» говорится в пресс-релизе Национального банка Республики Беларусь, посвящённом введению символа белорусского рубля. В пресс-релизе Национального банка республики Казахстан одновременно используются оба термина — «символ» и «знак» тенге.

Аналогична практика в англоязычных странах. Так, в стандарте Unicode раздел, посвящённый валютам, назван  («Символы валют»). В то же время конкретные графемы обозначаются словом  —  («знак доллара»),  («знак цента»),  («знак фунта») и т. д. Оба термина ( и ) также используются в материалах Банка Англии. Слово  встречается, например, в описании истории происхождения знака «£», а symbol — в описании элементов защиты британских банкнот.

Специальный символ, графическое сокращение и аббревиатура 
Под знаками валют прежде всего понимают самостоятельные графемы, отличные от букв, с которых начинается название соответствующей денежной единицы. Однако в широком смысле к знакам также относятся и обычные сокращения или аббревиатуры. Такой вывод позволяют сделать следующие примеры практического использования аббревиатур (в более широком смысле — сокращений) в качестве символов валют:
 включение как символов в узком смысле, так и аббревиатур в стандарт Unicode (например, символов драхмы — ₯, песеты — ₧, рупии — ₨);
 использование терминов «символ» () или «знак» () в отношении сокращений названий валют в законодательстве или в решениях уполномоченных органов ряда стран (например, в пресс-релизе Национального банка Республики Беларусь, в Законе о Банке Афганистана, в Объединённом законе Арабских Эмиратов, в официальных документах других стран);
 равноправное использование в качестве сокращённого обозначения названия валюты как символов, так и аббревиатур в ряде коммерческих программных продуктов (например, в электронных таблицах Lotus Symphony и Microsoft Excel).

Поэтому далее в статье под символами валют понимаются как самостоятельные графемы, так и аббревиатуры (сокращения).

Типы знаков валют 
Знаки (символы) валют — это прежде всего самостоятельные графемы, возникшие или построенные на основе отдельных букв кириллицы или латиницы. Некоторые из них возникли в XVII—XVIII веках в результате эволюции письменности и способов краткой записи названий отдельных валют. К таким знакам относятся, например, символы доллара и фунта, а также символ рубля XVII—XIX веков. Другая группа символов возникла в конце XX — начале XXI века в результате решений уполномоченных органов власти. К таким знакам относятся, например, символы евро, армянского драма, индийской рупии.

К знакам валют также относятся другие способы краткой записи названия той или иной денежной единицы:
 лигатуры (например, ₶ — ливр турнуа, ₠ — ЭКЮ, ₢ — крузейро);
 иероглифы (например, 元, 圆 или 圓 — юань, 円 — иена);
 сокращения (например, ₧ — песета, ден. — денар, Din. — динар, р. — рубль);
 аббревиатуры (например, КМ — конвертируемая марка, DM — немецкая марка, RM — ринггит Малайзии);
 комбинации указанных выше вариантов (например, ₤m — лира Мальты, Z$ — зимбабвийский доллар).

Иногда (например, в электронных таблицах Excel, Lotus, Gnumeric) в качестве знаков фигурируют трёхбуквенные коды валют в стандарте ISO 4217 (USD — американский доллар, RUB — российский рубль). В других источниках может встречаться комбинация двубуквенных кодов государств в соответствии со стандартом ISO 3166-1 и родового знака валюты (US$ — доллар США, TT$ — доллар Тринидада и Тобаго, HK$ — гонконгский доллар).

Символы для единственного и множественного числа 
Некоторые валюты имеют (в случае с историческими — имели) различные варианты сокращения для единственного и множественного чисел. Показательны такие валюты, как лоти и лилангени. Во множественном числе они называются соответственно малоти и эмалангени. Прочие символы, имеющие различные формы для единственного и множественного чисел, представлены ниже:

Область применения и способы использования знаков

Многозначные и однозначные символы 
Несмотря на то, что символы валют широко используются на денежных знаках, в прессе, в деловой и личной переписке, в рекламе, на ценниках, они всё же не обладают той степенью однозначности, когда можно было бы в каждом конкретном случае чётко идентифицировать ту валюту, которую знак обозначает — всё зависит от контекста, места и способа использования. В особенности это касается знака доллара ($), который на практике может символизировать любую из нескольких десятков конкретных валют. Поэтому при необходимости однозначной трактовки используются трёхбуквенные аббревиатуры стандарта ISO 4217.

Вот лишь некоторые из многозначных символов:

Символ любой валюты 

Символ любой (или некоторой) валюты — слегка приподнятый над основной строкой круг, от которого под углом 90° по отношению друг к другу отходят четыре луча (¤) — может быть использован в тех случаях, когда в том или ином компьютерном шрифте недоступен или отсутствует знак конкретной валюты. Так, обозначение ¤ можно определить лишь из контекста. Символ был впервые использован в 1972 году в ISO 646 (международном стандарте, ответвившемся от ASCII).

Использование знаков относительно цифр 
Рекомендация Европейской экономической комиссии ООН в отношении единиц измерения Международной системы единиц гласит: «Условные обозначения единиц… ставятся после полного цифрового значения величины с соблюдением промежутка между цифровым значением и условным обозначением единицы». Однако денежные единицы в эту систему не входят. Они располагаются по отношению к цифрам в соответствии с теми обычаями делового оборота и особенностями делового стиля переписки, которые приняты в отношении знаков валют в конкретной стране и в конкретном языке. Характерным примером являются правила написания символа евро (€), используемые в разных языках Европейского союза: в немецком, испанском, французском и многих других языках он ставится после числа, в английском, ирландском, мальтийском и нидерландском — перед. Разные правила для разных языков могут сосуществовать и внутри одной страны: так, например, в Канаде символ канадского доллара ($) в англоязычных текстах располагается без промежутка до числа ($100), а во франкоязычных — с промежутком после (100 $). Даже в одной языковой системе знаки разных денежных единиц могут располагаться как до, так и после чисел. Это, например, характерно для английского языка: символ доллара пишется без промежутка до чисел ($100), а цента — также без промежутка, но после (100¢).

Специалисты портала «Грамота.ру» отмечают, что в русском языке какого-то строгого правила размещения знаков валют по отношению к числам нет («это вопрос не лингвистический, а технический, связанный с правилами набора и верстки текста», «определённого правила нет», «официального правила нам найти не удалось» и т. п.). Примеры использования символов трёх денежных единиц (доллара — $, фунта — £ и иены — ¥) приводятся в «Расширенном наборе символов латинского алфавита для обмена информацией», одном из стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Во всех трёх случаях они написаны перед числами, однако сфера применения данного стандарта — тексты, написанные латиницей, а не кириллицей. Более общее правило содержат технологические инструкции наборных процессов в издательском деле, изданные в 1985 году по заказу Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Они предписывают: «При наборе изданий, выпускаемых на национальных или иностранных языках, следует выполнять технические правила набора для данного языка, определяемые специальными инструкциями». Это сохраняющее силу правило относится также и к знакам валют. То есть, если в английском языке символ фунта (£) ставится перед числами, то так же следует набирать его и при издании английского текста в России. И наоборот, если символ песеты (₧) в испанском должен располагаться после суммы, то и издаваемый в России испанский текст должен соответствовать тому же правилу.  

На фоне отсутствии строгого правила рекомендации в отношении использования знаков валют в текстах на русском языке противоречивы. Известный книговед и редактор Аркадий Мильчин считает, что «имеющие международное обращение валюты, чьи сокращенные обозначения широко известны ($ — доллар, € — евро), целесообразно употреблять в тексте изданий финансово-экономической литературы, а также изданий других спец. литератур, включающих финансовые расчеты», то есть не употреблять их в неспециализированных текстах. При этом в случае использования в специализированных текстах «в отличие от зарубежной практики, где эти знаки принято ставить перед числом, в наших изданиях, исходя из принятой у нас последовательности чисел и подобных знаков, рекомендуется эти знаки ставить после чисел». Например, «Цена 1 кг 7 €; Цена машины 500 000 $». В то же время, поскольку один и тот же символ может представлять разные денежные единицы, специалисты «Консорциума Юникода» рекомендуют в тех случаях, когда важна точная идентификация валюты, то есть прежде всего в специализированных изданиях, использовать трехбуквенные коды стандарта ISO 4217 (например, доллар США — USD, канадский доллар — CAD; символ обеих валют — $). Именно в неспециализированных изданиях символы денежных единиц (прежде всего доллара — $ и евро — €) широко используются в России, в частности, в традиционных средствах массовой информации (в газетах и журналах), что можно объяснить «экономией языковых и графических средств для передачи каких-либо понятий общепринятым в той или иной среде способом». Возможность использования знаков валют в неспециализированных текстах также допускает известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. По его мнению, символ доллара, в частности, нужно писать справа от суммы. При этом он отмечает, что специализированные издания («финансовые и биржевые тексты») могут составлять «исключения», то есть в них символ может стоять слева от суммы. Противоречивы также рекомендации специалистов портала «Грамота.ру»: отвечая на один вопрос, они рекомендуют ставить символ доллара после числа («наши рекомендации — писать знак $ в неспециализированных изданиях через пробел после числа»), а на другой — не просто перед числом, но еще и с пробелом («принято писать так: $ 4 млн»).

Использование знаков в качестве разделителей 

Наиболее часто в качестве десятичного разделителя (в случае с денежными суммами — разделителя базовой валюты и её разменной денежной единицы) используется точка или запятая. Но функции разделителя могут выполнять и другие символы: в арабских странах используется моммайе (мумаййиз); в английской литературе встречается интерпункт (точка, расположенная посередине строки); в Испании для этих целей служит машинописный апостроф; в Финляндии может использоваться двоеточие; во Франции и в португалоязычных странах может применяться непосредственно символ валюты — ₣ или $. В некоторых странах базовую валюту и разменную разделяют косой чертой (слешем) или солидусом (знаком шиллинга) — соответственно, / или ⁄. Например, 2/6 означает «2 шиллинга и 6 пенсов», =/6 (-/6) — «6 пенсов», 2/= (2/-) — «2 шиллинга». Этот способ записи был характерен для денежной системы Англии до введения десятичного принципа денежного счёта.

В России в качестве десятичного разделителя традиционно используется запятая, однако могут встречаться и другие варианты. Так, в номинале современных почтовых марок разделителем практически всегда является точка. Правилами оформления платёжных поручений и чеков предусмотрено, что разделителем рублей и копеек должен выступать дефис (2-50). В банковских выписках (если они готовятся программным обеспечением, изначально написанным для англоязычных банков и локализованным на русский язык) разделителем может выступать точка или машинописный апостроф (запятая при этом используется в качестве разделителя разрядов). Наконец, при письме или в рекламе может встречаться запись копеек верхним индексом с подчёркиванием (250) или без него (250).

Расположение знака валюты и тип разделителя в разных языках (на примере евро) 

Расположение знака евро по отношению к денежной сумме различается от страны к стране. Ниже приведены примеры для 24 официальных языков стран Европейского союза.

Использование одного и двух вертикальных или горизонтальных штрихов 
Традиционно символ доллара пишется с двумя вертикальными чёрточками (), однако в современных компьютерных шрифтах все чаще используется начертание с одной чертой ($). Но и тот, и другой вариант — это одна графема. В частности, в стандарте Unicode различие между символом доллара с одной и двумя чертами не делается, и обоим вариантам соответствует единый код — U+0024, всё зависит от конкретного шрифта.

Традиционное начертание символа флорина (гульдена) — с одной горизонтальной чертой. Однако в некоторых шрифтах символ выводится с двумя штрихами.

Символам £ и ₤ соответствуют разные коды стандарта Unicode (соответственно U+00A3 и U+20A4). При этом первый символ характеризуется стандартом в качестве знака фунта, а второй — лиры. На практике и фунт стерлингов, и лира могут встречаться в начертании как с двумя чертами, так и с одной.

Такова же практика применения символов ¥ (U+00A5) или Ұ (U+04B0), которые имеют разные коды в стандарте Unicode. Считается, что первый символ — это знак японской иены, второй — китайского юаня. На практике символы обеих валют могут встречаться как с одним, так и с двумя горизонтальными штрихами. Более распространённый вариант в компьютерных шрифтах — с двумя штрихами.

Такой позиции, в частности, придерживаются составители стандарта Unicode. Характерным примером является символ евро (€), который традиционно пишется с двумя горизонтальными штрихами, лишь изредка — с одним.

Примеры использования одного и двух штрихов в символах валют

Источники и их особенности 
Наиболее авторитетными и однозначными источниками знаков валют являются решения (законы, указы, стандарты и т. п. нормативные акты) национальных органов власти. Очевидное свидетельство таких решений — появление символов на денежных знаках (монетах, банкнотах) или на почтовых марках страны. Однако следует иметь в виду, что не каждое краткое обозначение национальной валюты на денежных знаках следует рассматривать в качестве символа данной валюты. Примером может служить аббревиатура РР (российский рубль), которая проявляется при кипп-эффекте и выполняет роль одного из элементов защиты российских банкнот.

Второй авторитетный источник — решения наднациональных органов, которые фиксируются в соответствующих стандартах. Для знаков валют это Unicode и ISO (в частности, стандарт ISO 4217 в части трёхбуквенных аббревиатур).

Другими источниками являются обычаи делового оборота, особенности делового стиля переписки, повседневная практика использования краткой записи названия валюты, которая находит отражение, например, в широко распространённых коммерческих программных продуктах. Так, электронные таблицы компаний Google, IBM и Microsoft, повторяя в заданных по умолчанию денежных форматах ячеек символы Unicode и ISO, используют также и не включённые в эти стандарты знаки денежных единиц.

Хронология появления символов валют 
Краткая запись названий денежных единиц в виде специального символа существовала уже у древних греков. В частности, символ драхмы в качестве счётной (денежной) единицы наиболее распространённой системы счисления Древней Греции — аттической — представлял собой цифру «один» (I) с дополнительным горизонтальным штрихом () и непосредственно участвовал в записи денежной суммы, заменяя собою знак цифры:
  I I — 2707;
    — 2707 драхм.

В Древнем Риме появились характерные для современных знаков валют горизонтальные чёрточки: I — асс, II — дупондий (2 асса), V — квинарий (5 ассов), X — денарий (10 ассов), которые отличали денежную единицу от простой цифры. Однако единственный символ Античности, который дожил до наших дней — символ солида или шиллинга (S) — записывался как обычное сокращение без чёрточек. Под влиянием солидов, самых распространённых золотых монет поздней Античности и раннего Средневековья, в 1252 году был начат выпуск флоринов. Их знак (ƒ) как символ гульдена, преемника флорина, также используется в настоящее время.

В Новое время появились современные символы фунта (лиры) и доллара. Тогда же возник символ рубля, который просуществовал до середины XIX века. Прочие современные знаки валют появились уже в XX веке. Настоящий бум их введения начался в конце 90-х годов и продолжается по сей день: новые символы валют появляются практически каждый год. Последний из них — символ российского рубля — был утверждён 11 декабря 2013 года.

Символы античных счётных и весовых единиц 
Использование специальных символов для обозначения денежных единиц восходит к античности. Уже в Древней Греции и Древнем Риме для обозначение отдельных весовых, счётных или денежных единиц, а также их номиналов применялись или отдельные знаки (например, символы таланта, драхмы), или перечёркнутые цифры-буквы (денарий, квинарий, сестерций). Однако все античные символы (за некоторыми исключениями для древнеримских единиц веса) остаются памятниками древней письменности, в настоящее время они могут встречаться исключительно в исторической литературе, посвящённой соответствующим эпохам.

Древняя Греция

Древний Рим

Античные символы в эпоху Нового времени и современности 

Некоторые древнеримские единицы веса, а также включённая в римскую систему мер греческая драхма сохраняли (а в некоторых станах сохраняют) своё значение до введения метрической системы мер и имели собственные символы. Ниже представлены символы, использовавшиеся в аптечной системе весов. Два из них — символы драхмы и унции — происходят от древнеегипетских цифр (разновидность иератического письма) и стали общеевропейским стандартом с выходом в 1140 году фармакопеи «Антидотарий», составленной ректором Медицинской школы Салерно Николаем.

Символ солида (шиллинга) 

Хотя солид считается прежде всего византийской монетой, первый его выпуск был произведен в 309 году н. э. ещё при римском императоре Константине I. Длительное время солиды являлись основной денежной единицей Римской империи, затем Византии, а затем и варварских государств Европы. Во Франции от неё произошло название соль (позже — су), в Италии — сольдо, в Испании — суэльдо. Германизированное название солида — шиллинг, чей символ представляет собой латинскую букву S, с которой начинается слово «солид» ( — твёрдый, прочный, массивный).

Символ флорина 

Золотые монеты под названием флорин впервые начали чеканить в 1252 году во Флоренции (отсюда и название:  — «цветочная»). В 1284 году похожую монету выпустила Венеция, чуть позже — Лукка, Папская область, Милан, Савойя. В XIV—XIX веках сначала золотые, а затем и серебряные подражания флорину чеканили во Франции, в Англии, в Германии (включая Австрию, Баварию, Баден, Вюртемберг, Нассау, Франкфурт), в Венгрии, в Чехии, в Польше. Часто эти аналоги имели собственные названия: дукат (в Италии и Чехии), червоный золотой — злотый (в Польше), гульден (в Германии и Нидерландах), форинт (в Венгрии), фиорино (в Великом герцогстве Тосканском и Ломбардо-Венецианском королевстве).

Дольше всего флорины-гульдены выпускали в Нидерландах и их колониях. При этом в качестве знака валюты использовался происходящий от латинской буквы Ƒ символ ƒ (в некоторых шрифтах выводится с двумя горизонтальными штрихами). В настоящее время из существующих валют название флорин носит только денежная единица Арубы, гульден — национальная валюта Нидерландских Антильских островов. Форинт продолжает оставаться денежной единицей Венгрии.

Символы фунта и лиры

Общие сведения 

Символ фунта (£ или ₤) — принятое во всём мире обозначение британского фунта стерлингов. Кроме Великобритании, он используется и в других странах, валютой которых является фунт (например, в Египте). Символ представляет собой латинскую букву «L» с одной или двумя горизонтальными чертами и происходит от слова libra (либра, фунт), основной меры веса Древнего Рима и Англии.

Символ ₤ (а также £) используется также для обозначения лиры (до введения евро в Италии и на Мальте, в настоящее время в Турции) как альтернатива буквы «L», сокращения всё того же слова libra.

Иногда в случаях, когда отсутствует техническая возможность ввода символа £, для обозначения фунта может использоваться символ октоторпа (#).

Символ турецкой лиры 

1 марта 2012 года объявлено, что уникальный знак появился у турецкой лиры.
Его автор — Тюляй Ляле (Tülay Lale), чьё предложение было выбрано из четырёх кандидатов-финалистов.

Символ представляет собой букву t с дополнительным перечёркиванием (от , ), также узнаётся дважды перечёркнутая буква L (от , ).

Осенью 2012 года символ включён в стандарт Юникод. Код — U+20BA.

Валюты, обозначаемые символом £ (₤)

Символ рубля

В Императорской России 

Знак рубля — возникшее в результате эволюции русской письменности сокращение слова «рубль», которое использовалось со второй половины XVII века до второй половины XIX века и представляет собой лигатуру, естественное для скорописи сочетание надстрочных букв «р» и «у». Согласно классической версии, буква «р» повёрнута на 90° против часовой стрелки, а «у» написана поверх неё. В XVII веке лигатура в соответствии с правилами скорописи писалась над цифрами.

В начале XVIII века она начинает смещаться по отношению к цифрам вправо и вниз, утрачивая при этом своё первоначальное значение в качестве буквосочетания и превращаясь в полноценный символ, самостоятельную графему. В XIX веке знак существенно уменьшается в размерах и пишется справа от цифр выше основной строки — так, как сейчас с использованием цифр пишутся порядковые числительные в английском языке, то есть с использованием верхнего индекса, или суперскрипта (1st, 2nd и т. д.). В русском языке при рукописном начертании такой индекс обычно подчёркивается одной или двумя чёрточками (1й, 2го и т. д.).

Окончание использования знака рубля в описанном виде относится ко второй половине XIX века.

Опыт использования знака рубля был и при печати — в частности, в Арифметике Магницкого (1703 г.), однако этот опыт не получил широкого распространения. Вероятно, это связано с тем, что печатный вариант знака рубля Магницкого существенно отличался от знака рубля, использовавшегося в тот же период при письме.

В современной России 

В 90-е годы XX века, в связи с широким использованием во внутреннем российском обороте иностранных валют (прежде всего доллара, имеющего собственный узнаваемый знак) неоднократно высказывались предложения ввести знак и для российского рубля. С появлением евро и утверждением его знака такие предложения стали звучать чаще и вылились в проведение нескольких неофициальных конкурсов, акций и инициатив по введению знака рубля.

В июне 2006 года была принята поправка к Закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которой его функции были дополнены ещё одним пунктом: именно Банк России «утверждает графическое обозначение рубля в виде знака» (86-ФЗ от 10.07.2002, ст. 4, п. 2.1).

Де-факто (помимо исторически существовавшего знака, часто встречающегося в рукописных документах XVII—XIX веков) в настоящее время наиболее активно в качестве неофициальных символов рубля используются два варианта начертания. Прежде всего это строчная буква «р» с точкой («р.»), которая фигурирует, например, среди символов валют в таблице денежных форматов электронных таблиц Excel компании Microsoft, а также компании Google. Менее активно (прежде всего в интернет-магазинах Рунета) используется «знак Лебедева-Тарбеева», который представляет собой букву «Р» с перечёркнутой ножкой.

11 декабря 2013 года Банк России утвердил графическое обозначение рубля «в виде прописной буквы „Р“ кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой».

Символ белорусского рубля 

До 2005 года для краткого обозначения белорусского рубля использовались традиционные для слова «рубль» () сокращения — р. и руб. В мае 2005 года правление Национального банка Республики Беларусь утвердило новый символ национальной валюты в виде двух букв латинского алфавита «Br», где В — белорусский, r — рубль.

Символ Br активно используется на сайтах самого Национального банка республики, а также ряда белорусских коммерческих банков. В деловом обороте по-прежнему чаще встречаются традиционные сокращения р. и руб.

Интересный факт: к моменту принятия решения об утверждении «собственного… оригинального, узнаваемого и запоминающегося» графического знака белорусского рубля точно такой же символ (Br) уже использовался для обозначения эфиопского быра.

Символ приднестровского рубля 

Символ приднестровского рубля — сочетающий в себе курсивные буквы «П» и «Р» — был утвержден в 2012 году по итогам конкурса. Автор знака — инженер-электронщик Юрий Колодный из города Новополоцка (Белоруссия), получивший денежное вознаграждение в размере 500 долларов США. Как сообщается в пресс-релизе Приднестровского республиканского банка, «в начертании знака узнаются ключевые литеры денежной единицы (приднестровский рубль). Также присутствует характерный двойной штрих, используемые для обозначения валют».

Символ доллара, песо, эскудо

Происхождение символа 

Существует несколько версий происхождения символа $.

Герб Испании: В 1492 году король Арагона Фердинанд II в качестве символа выбрал обвитые лентой Геркулесовы столпы. С открытием серебряных рудников в Мексике и Перу этот символ стали чеканить на монетах Нового Света (прежде всего на мексиканских пиастрах), которые активно использовались на территории североамериканских штатов до начала чеканки собственной монеты в 1794 году.

Монеты Потоси: Знак, схожий со знаком доллара, размещался на монетах, чеканившихся с 1573 по 1825 год в Потоси, крупнейшем мировом промышленном центре XVI—XVII веков. Эти монеты были хорошо известны в североамериканских колониях Великобритании.

Римский сестерций: Сестерций () — древнеримская серебряная монета достоинством в два асса и один семис (1/2 асса). Номинал монеты обозначался аббревиатурой IIS, где II — два асса, S — семис (половина). При сокращённом написании две буквы-цифры II накладывались на букву S, образуя знак доллара — .

Монограмма PS (песо): Символ $ — это сильно упростившаяся со временем разновидность монограммы «PS» (сокращение слова «песо»; peso), в которой первая буква написана поверх второй.

Сифран 

Сифран (cifrão) — особое название для разновидности знака доллара с двумя вертикальными чертами (в печатных источниках может встречаться и с одной чертой, поскольку основные стандарты не делают разницы между символом доллара с одной и двумя чертами), которое используется для обозначения таких валют, как португальское эскудо, эскудо Кабо-Верде, эскудо Восточного (Португальского) Тимора, а также бразильский реал.

Символ характеризуется тем, что при записи разделяет основную валюту (эскудо или реал) и разменную монету (сентаво) —  (или для варианта с одной чертой — 2$50), что означает «Два реала (эскудо) и 50 сентаво». Иногда символ $ мог использоваться в качестве разделителя десятичных разрядов. Например, при записи мильрейсов (milreis), тысяч реалов, имевших хождение в Португалии и Бразилии — 60$000, что означает 60 мильрейсов или 60 000 реалов.

Валюты, обозначаемые символом $ 

Символом $ (с одной или двумя вертикальными чёрточками) могут обозначаться такие валюты, как доллар, песо (кроме филиппинского, имеющего собственный символ), эскудо (их символ имеет специальное название — цифрао или цифрано), реал, кордоба и некоторые другие. При этом выбор числа чёрточек для каждой конкретной валюты чаще продиктован не столько традицией использования символа в данной стране, сколько подручными или наиболее распространёнными шрифтами, где всё чаще символ доллара изображён с одной вертикальной чертой.

Знак $ также широко применяется для служебных целей в различных языках программирования, например, в таких, как Бейсик, Паскаль, Tcl и др.

Символ юаня (иены)

Традиционные иероглифы 

В Китае существуют две формы символа юаня — обычная () и более сложная, используемая в финансовых документах запись ( или ). В разговорной речи при обозначении цены вместо слова «юань» также употребляется «куай» (块 — дословно кусок).

Юань буквально означает «круглый объект» или «круглая монета». В китайском языке юанем называют базовую единицу любой денежной системы; например, доллар США — мэй юань (). В международном контексте это слово обозначает юань КНР или, реже, валюты китайскоязычных государств региона — тайваньский доллар, гонконгский доллар и патаку Макао. От слова юань происходят названия валют Японии (иена) и Кореи (вона). Поэтому раньше в этих странах для обозначения национальных валют использовался тот же иероглиф — 圓. В Японии он упростился до , а в Корее (как в Северной, так и в Южной) национальную валюту сейчас обозначает слог хангыля .

Символы на основе латиницы 

11 мая 1953 года Международный валютный фонд утвердил паритет японской иены в 2,5 миллиграмма золота, и эта денежная единица получила статус международно признанной (резервной) валюты. Тогда же у иены появился свой международный символ — ¥ (латинская буква Y с двумя поперечными чёрточками). В последнее время тот же символ начал применяться для обозначения китайского юаня (иногда это латинская буква Y с одной поперечной чертой). При HTML-вёрстке для обозначения китайского юаня используют знак японской иены или 29-ю букву кириллического казахского алфавита — соответственно ¥ (U+00A5) или Ұ (U+04B0). Второй вариант представления символа юаня является ошибкой.

Примеры использования иероглифов и символов на основе латиницы

Символы драхмы, дирхама и драма

Символы драхмы и дирхама 

Слово драхма (, ) имеет несколько значений, у каждого из которых есть свой собственный символ (все они включены в стандарт Unicode). Как весовая и денежная единица Древней Греции драхма первоначально представляла собою слиток серебра. В виде монеты её начали чеканить в VI веке до н. э. В период расцвета Древнего Рима драхма как единица веса была включена в древнеримскую систему единиц измерения, и впоследствии стала одной из базовых величин аптекарской системы весов, сохранив (а в некоторых станах сохраняя) своё значение до введения метрической системы мер. В начале XIX века драхма стала национальной валютой провозгласившей независимость Греции и оставалась ей до 1 января 2002 года, когда в Греции было начато введение евро.

Наряду с денарием драхма была одной из самых распространённых монет Античности, оказав существенное влияние на формирование денежных систем стран Ближнего Востока и Средней Азии. В частности, от слова драхма происходят названия нескольких современных денежных единиц: дирхама, драма и дирама. В настоящее время дирхам является национальной валютой Объединённых Арабских Эмиратов и Марокко, а также разменной денежной единицей Иордании ( динара), Ливии ( динара) и Катара ( риала); дирам — разменная монета Таджикистана ( сомони); драм — денежная единица Армении.

Символ драма 

Символ драма представляет собой перечёркнутую двумя горизонтальными линиями заглавную букву Դ, которая встречается лишь в армянском алфавите и с которой начинается слово «драм» (), означающее национальную денежную единицу и деньги в широком смысле. Предлагалось также использовать в качестве знака драма другую армянскую букву — Փ, с которой начинается слово Փող, тоже означающее деньги.

Самый ранний документ, где был использован символ драма, датирован 7 сентября 1995 года и представляет собою страницу рабочих записей Карена Комендаряна о движении денежных средств в его частном стартапе. Официально автором знака также считается Рубен Арутчян, представивший в Центральный банк Республики Армения идентичный эскиз.

В 2003 году символ впервые помещён на реверс 10-тысячной банкноты, а в 2008 году отчеканен на реверсе памятной (коллекционной) монеты достоинством 5000 драмов. В 2012 году знак включён в мировой стандарт Юникод с кодом U+058F Armenian Dram Sign (֏ • ).

Символы денария, денара, динара 

Денарий () — древнеримская монета, впервые отчеканенная в 268 году до н. э. и на долгое время ставшая самой распространённой серебряной монетой Древнего Рима, а затем и западноевропейских государств средневековья. Первоначально его достоинство было установлено в 10 ассов. Отсюда происходит и название монеты, которое дословно означает «состоящий из десяти», и её символ — римская цифра X или X. Последний в качестве самостоятельного символа включён в стандарт Unicode — 𐆖 (U+10196).

Чеканка денариев в Риме прекратилась после денежной реформы Аврелиана (римский император в 270—275 годах). При Диоклетиане (римский император в 284—305 годах) денарий становится одной из основных счётных денежных единиц — общий денарий (). В эпоху Средневековья чеканка денариев возобновилась: пфенниг () в Германии, пенни () в Англии, денье () во Франции, пеняз () в Польше и Литве. При этом символом, в частности, пенни и пфеннига стала первая буква в латинском названии монеты — denarius (см. раздел «Символ пенни и пфеннига»).

От денария происходят названия многих современных европейских, азиатских и африканских валют, а также разменной денежной единицы Ирана. Они не имеют самостоятельных символов. Для их краткой записи используются обычные сокращения (см. таблицу).

Символ франка

Три варианта представления символа 

Начертание символа франка, представленное в стандарте Unicode,— латинская буква F с перечёркнутой ножкой. Однако значительно чаще для краткого обозначения денежных единиц, называемых франк, используется или буква F, или монограмма Fr (см. рисунок). В одном из двух последних вариантов символ представлен и в нескольких шрифтах.
Arial Unicode MS: ₣
Lucida Sans: ₣
Palatino Linotype: ₣

Валюты, обозначаемые символами ₣, F или Fr

Символ спесмило 

Спесмило (букв. «тысяча спесо») — устаревшая международная денежная единица, которую предложил ввести в 1907 году эсперантист Рене де Соссюр. Валюта приравнивалась по стоимости к 0,733 грамма золота (около $0,5) и использовалось до Первой мировой войны в качестве расчётной единицы несколькими британскими и швейцарскими банками, прежде всего Эсперантистским чековым банком. Знак спесмило представляет собой монограмму из букв S и m.

Символ риала (рияла) 

Символ риала (рияла) — арабское и персидское слово ريال (читается в разных странах как риал, реал, риял или риель), являющееся названием современных денежных единиц Ирана, Йемена, Катара, Омана и Саудовской Аравии, а также арабским наименованием таких денежных единиц, как бразильский реал и камбоджийский риель. В качестве самостоятельного символа включено в стандарт Unicode под названием «Знак риала» (Rial Sign) — ﷼ (U+FDFC).

Символ шекеля 

Символ израильского шекеля представляет собой монограмму из двух букв еврейского алфавита — ש (шин) и ח (хет), с которых начинается полное название израильской национальной валюты (; «шекель хадаш», «новый шекель»), сокращаемое также до ש"ח (произносится как «шах»).

Одновременно с этим символом в Израиле активно используется аббревиатура NIS (от ), что означает «новый израильский шекель», который был введен в обращение в сентябре 1985 года. До этого в качестве символа шекеля использовалась стилизованная буква ש (шин) — .

Символ евро 

Знак евро (€) был выбран Европейской комиссией на основе опросов общественного мнения из десяти предложений. Его официальное представление состоялось 12 декабря 1996 года: знак является «комбинацией греческого эпсилона, как показателя значимости европейской цивилизации, буквы E, обозначающей Европу, и пересекающих знак параллельных линий, означающих стабильность евро». Еврокомиссия разработала логотип евро с указанием точных пропорций и цветов, и некоторые дизайнеры шрифтов почти в точности скопировали этот логотип в качестве шрифтового знака, хотя в последнее время появляется все больше оригинальных шрифтовых решений.

Символ гривны 

Символ гривны представляет собой рукописный вариант кириллической буквы «г» с двумя горизонтальными чертами, символизирующими стабильность,— ₴ (знак может отображаться не во всех браузерах). Дизайн знака был выбран в ходе конкурса, проведённого Национальным банком Украины в 2003 году, и официально представлен 1 марта 2004 года.

Официально принятое сокращение национальной валюты Украины как для русского, так и для украинского языков — грн. Сокращения «гр.», «грвн.» и «грв.» считаются ошибкой.

Символ азербайджанского маната 

Использована статья Азербайджанский манат

Символ азербайджанского маната появился 1 января 2006 года, когда в стране началась деноминация и в обращение были выпущены банкноты нового поколения, которые обменивались на старые в соотношении «1 новый манат к 5000 старых манатов». Изображение знака национальной валюты Азербайджана содержится на лицевой стороне банкноты достоинством 100 манатов, а его упоминание в официальном описании денежного знака: «Банкнота размером 155×70 мм напечатана на белой бумаге. На лицевой стороне приводятся архитектурные символы древности и современности, символ маната и экономического развития Азербайджана».

Наиболее вероятный автор знака — австрийский дизайнер Роберт Калина, который разработал современный дизайн бумажных евро. Он же является автором оформления новых манатов.

Символ тенге 

В ноябре 2006 года Национальный банк Республики Казахстан провёл конкурс изображений символа тенге, на который поступило 30 тысяч предложений. Победитель был объявлен 29 марта 2007 года, авторы символа Вадим Давиденко и Санжар Амерханов получили премию в размере один миллион тенге (около $8 тыс.). После публикации результатов конкурса выяснилось, что символ тенге в точности повторяет символ японской почтовой службы — 〒, который используется более 120 лет.

Символ рупии

Современный символ индийской рупии 

15 июля 2010 года по итогам конкурса на лучший дизайн знака индийской рупии Объединённый кабинет Индии утвердил в качестве символа национальной валюты графему . Этот знак представляет собой перечёркнутую в верхней части букву र (ра, ra, ṛa или rha) деванагари, одной из разновидностей индийского письма, используемой сразу в нескольких официальных и местных языках Индии: в санскрите, хинди, маратхи, синдхи, бихари, бхили, марвари, конкани, бходжпури, непали, неварском языке, а также иногда в кашмири и романи. Характерной особенностью письма деванагари является верхняя (базовая) горизонтальная черта, к которой прикреплены «свисающие» вниз буквы. При этом символ близок по написанию к латинской букве R без вертикальной чёрточки. Автором знака является Удая Кумар (Udaya Kumar), студент Индийского политехнического института в Мумбаи, получивший в качестве вознаграждения 250 тыс. рупий (около $5,5 тыс.).

Символ Rs (Rp) 
До 15 июля 2010 года в качестве символа индийской рупии использовалось сокращение Rs, имевшее собственный Unicode (U+20A8) и несколько особенностей.

Прежде всего в зависимости от избранного шрифта символ выводится или как Rs, или как Rp. Первый являлся символом индийской рупии, остается символом маврикийской, непальской и других рупий, второй — рупии пакистанской. В шрифтах Arial Unicode MS, Lucida Sans и некоторых других символ выводится в виде Rs, где верхняя часть буквы R перечёркнута горизонтальным штрихом.

Примеры вывода символа ₨ в различных шрифтах:

Ещё одна особенность состоит в том, что Rs — сокращение только для множественного числа (от rupees): Rs.2 (две рупии), Rs.5 (пять рупий) и т. д. Сокращение для единственного числа (rupee) — Re. (Re.1), не имеющее собственного Unicode.

Другие варианты символа индийской рупии 
Помимо сокращения Rs, в различных разновидностях индийского письма используются другие сокращения. Ниже они приводятся в том виде, в каком представлены в электронных таблицах Excel и Lotus.

Валюты, обозначаемые символами Rs и Rp 

Как было отмечено выше, сокращение Rs (Rp) является символом нескольких валют, имеющих родовое название «рупия». От слова «рупия» также происходит название национальной валюты Мальдив — руфия. Её символ-сокращение на языке дивехи — .ރ, в латинице — Rf.

Прочие символы 

Ниже следуют символы валют, не упомянутые в предыдущих разделах. Полный список в алфавитном порядке см. в статье «Знаки валют (список)».

Существующие валюты

Исторические валюты

Символы разменных денежных единиц

Самостоятельные знаки 
Почти так же, как и знаки базовых валют, символы производных денежных единиц представляют собой буквы, лигатуры, знаки (символы), иероглифы и сокращения, используемые для максимально краткого и в то же время уникального (отличного от других денежных единиц) обозначения названия. Однако в отличие от базовых валют, для которых существует довольно большое разнообразие уникальных знаков (символов), для производных денежных знаков, как правило, используются обычные сокращения (c, s, ct, rp и т. п. — см. статью «Разменные денежные единицы)» или иероглифы (仙, 分, 銭 и т. д.). Немногие исключения (именно самостоятельные графемы) приведены в таблице. Три из них — символы цента, милля и пфеннига — включены в стандарт Unicode с кодами, соответственно, U+00A2, U+20A5 и U+20B0. В таблицу также включены символы пенни до и после 1971 года, поскольку его символ, использовавшийся до 1971 года, отличается от первой буквы названия.

Символ цента 
Символ цента () — это латинская буква c, перечёркнутая по вертикали или по диагонали (¢). Разновидность знака — c без штриха или со штрихом, пересекающим только нижний полукруг буквы. Символ используется во многих странах, где разменной денежной единицей является цент или сентаво (например, на Кубе и в Мексике). И, как правило, в отличие от символа доллара, располагается не до, а после денежной суммы.

Символ пенни и пфеннига 

Пенни и пфенниг появились как подражания римскому денарию (см. раздел «Символ денария»). Поэтому изначально их символом являлась первая буква в латинском названии монеты — denarius (в Англии — d, в Германии — ₰). После 1971 года (введения в Великобритании десятичной системы денежного счисления) пенни обозначался буквой p, символ немецкого пфеннига практически не используется с середины XX века.

Символы-сокращения алтына, денги и копейки 

Современные варианты сокращения слова «копейка» — к. или коп., однако до середины XIX века чаще встречался — ко. Этот способ сокращения возник в начале XVIII века по аналогии со скорописной лигатурой «ру», ставшей впоследствии символом рубля, а также сокращениями, использовавшимися в то время для алтына и денги и зародившимися в рамках русской скорописи.

До петровской реформы гражданского шрифта в качестве цифр на Руси использовались буквы кириллицы, над которыми ставилось титло. В случае с денежными суммами титло заменялось лигатурой «ру» («рубль»), сокращениями «де» («денга») или «а» («алтын»), которые в соответствии с правилами скорописи также располагались над буквами-цифрами (см. Акт передела меди в монету в разделе «Галерея»).

В начале XVIII века кириллические буквы-цифры заменяются на цифры арабские и необходимость в использовании титло отпадает. С этого момента сокращения денежных сумм начинает смещаться по отношению к цифрам вправо и вниз. К началу XIX века их пишут справа от цифр выше основной строки — так, как сейчас с использованием цифр пишутся порядковые числительные в английском языке, то есть с использованием верхнего индекса, или суперскрипта (1st, 2nd и т. д.). В русском языке при рукописном начертании такой индекс обычно подчёркивается одной или двумя чёрточками (1й, 2го и т. д.). При этом в соответствии с утвердившимися к тому времени правилами «деньга» уже должна была бы сокращаться как «ден.» или «д.», а копейка — как «коп.» или «к.», однако они продолжают использоваться в своих скорописных вариантах до середины XIX века.

Примеры использования символов разменных денежных единиц

Символы благородных металлов 
Некоторые благородные металлы традиционно относятся к валютным ценностям (в частности, многие центральные банки включают в состав золотовалютных резервов золото) и являются объектом межбанковских сделок. Это золото, серебро, платина и палладий. Поэтому в стандарте ISO 4217 им присвоены отдельные буквенные и цифровые коды. Кроме того, в конвертере валют Yahoo! дополнительно представлены такие металлы, как медь (в фунтах) и алюминий (в унциях), которые являются объектом активных биржевых спекуляций.

Специальные символы для благородных и некоторых других металлов существовали в алхимии и нумизматике.

Символы вымышленных валют

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Списки:Экономика